Квин Сити има више значења:
 Квин Сити (Тексас)
 Квин Сити (Мисури)